

Geografia

Bielorussia 
 Bereza – denominazione russa di Bjaroza, città bielorussa della regione di Brėst

Ucraina 
 Bereza, villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Ratne

Nautica
 Classe Bereza, navi per operazioni di smagnetizzazione Progetto 130 in servizio con la Marina Russa.